Májová deklarace může být:

Májová deklarace (1917) – prohlášení poslanců jugoslávského klubu v Říšské radě 
Májová deklarace (1989) – prohlášení slovinské opozice k budoucnosti Slovinska